John Radcliffe ist der Name folgender Personen:

* John Radcliffe (Politiker, † 1441), englischer Politiker
 John Radcliffe, 9. Baron FitzWalter (1451–1496), englischer Adliger und Politiker
 John Radcliffe (Politiker, † 1568), englischer Adliger und Politiker
 John Radcliffe (Mediziner) (um 1652–1714), englischer Mediziner 
 John Netten Radcliffe (1826–1884), britischer Epidemiologe 
 John Q. Radcliffe (1920–2001), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 John Radcliff
 John Ratcliffe